Lyford (Oxfordshire)
Lyford (Texas)